Евге́ний Ива́нович Лошанко́в (; ) — белорусский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник минских футбольных школ «Трактор» и «Смена». Первый тренер — Юрий Вениаминович Рассолько. Карьеру на взрослом уровне начал в борисовском БАТЭ, где долгое время был одним из лидеров команды, дважды становясь чемпионом страны. По окончании сезона 2004 перешёл в одесский «Черноморец», где играл на протяжении двух лет, был признан лучшим легионером команды в сезоне 2005 по опросу болельщиков. В сезоне 2005-2006 вместе с «Черноморцем» стал бронзовым призером чемпионата Украины. В 2007 году стал игроком клуба «Харьков», однако не смог закрепиться в составе и вскоре на правах аренды вернулся в Белоруссию, где играл за «Дариду» и «Гранит». В 2010 году стал игроком «Минска». В 2012 году играл за «Белшину» и «Торпедо-БелАЗ». С 2013 года был игроком футбольного клуба «Слуцк». В январе 2015 года продлил контракт с командой. В сезоне 2015 стал реже появляться на поле из-за травм. В июне 2016 года покинул «Слуцк».

После ухода из сборной собирался завершить спортивную карьеру, однако в августе 2016 года присоединился к «Барановичам». По окончании сезона 2016 завершил карьеру.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Беларуси. В феврале 2004 года стал победителем международного турнира на Мальте, где белорусским футболистам под руководством Юрия Пунтуса противостояли национальные сборные Эстонии, Мальты и Молдовы. Евгений участвовал во всех матчах, забил один гол. 12 октября 2005 года дебютировал в национальной сборной Белоруссии в матче отборочного турнира ЧМ-2006 против сборной Норвегии в Минске.

Тренерская карьера 
В марте 2017 года стал тренером детско-юношеской школы БАТЭ. С 2018 года задействован в детских командах «Ислочи».

Имеет тренерскую лицензию категории «B».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (4): 1998, 2000, 2003, 2004
 Золотой призёр чемпионата Белоруссии (2): 1999, 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (2): 2001, 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2005/06
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2013
 В списке 22 лучших игроков чемпионата Белоруссии: 2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Слуцка»
 Профиль на сайте БАТЭ
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Харьков»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Барановичи»